Окленд Атлетикс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 67 матчей в 144 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 5
 Выигрышей: 1
 Поражений: 4
 Процент побед: 20
 Очков набрано: 20
 Очков пропущено: 34

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 158
 Очков пропущено: 124

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 145
 Очков пропущено: 125

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 8
 Поражений: 20
 Процент побед: 28.57
 Очков набрано: 111
 Очков пропущено: 156

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 17
 Поражений: 12
 Процент побед: 58.62
 Очков набрано: 181
 Очков пропущено: 169

Сентябрь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 9
 Поражений: 16
 Процент побед: 36
 Очков набрано: 113
 Очков пропущено: 145

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 0
 Поражений: 1
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 2
 Очков пропущено: 8

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Окленд Атлетикс
МЛБ в сезоне 1995